Александр Лотоцкий:
 Лотоцкий, Александр Антонович — Георгиевский кавалер; капитан; 25 сентября 1917.
 Лотоцкий, Александр Игнатьевич (1870—1939) — украинский общественно-политический деятель, писатель, публицист, учёный.